Thieves peut désigner :
 voleurs en anglais ;

Titres d’œuvres 
 Thieves (1977), un film américain réalisé par John Berry ;
  ;
 .

Voir aussi